Michel Lambert (drummer) - Canadees drummer
 Michel Lambert (zanger) - Frans zanger en componist
 Michel Lambert (voetballer) - Belgisch voetballer